Gelbe Hölle ist der Titel oder Titelbestandteil von Filmen:

 „Die gelbe Hölle“, (Red Dust), auch: „Dschungel im Sturm“ oder „Tropenrausch“ – ein amerikanisches Drama aus dem Jahr 1932
 „Durch die gelbe Hölle“ (Destination Gobi), ein amerikanischer Kriegsfilm von Robert Wise aus dem Jahr 1952/53
 Die gelbe Hölle, auch: „Die gelbe Hölle vom Kwai“ (The Camp on Blood Island), ein britischer Kriegsfilm von Val Guest aus dem Jahr 1957/58
 „Die gelbe Hölle des Shaolin“, ein chinesischer Kung-Fu-Film von Jen Yao Tung aus dem Jahr 1980
 auch: „Zwei gelbe Höllenhunde“, ein Eastern aus Hongkong von Ting Chung aus dem Jahr 1977

Die gelbe Hölle ist der Titel eines Romans:

 „Die gelbe Hölle“, ein Roman von Robert Heymann aus dem Jahr 1914

Gelbe Hölle wird auch das Kraterinnere des Vulkans Ijen genannt, wo Schwefel abgebaut wird